Раціоналізація (, , ) – організація будь-якої діяльності доцільнішими способами, ніж існуючі, поліпшення, вдосконалення чогось; 

 Раціоналізація виробництва – сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на високоефективне використання наявних виробничих ресурсів і найдоцільнішу організацію виробничих процесів.

 Раціоналізація (психологія) — несвідоме прагнення індивіда до раціонального обґрунтування своїх ідей і поведінки навіть в тих випадках, коли вони ірраціональні
 Раціоналізація після придбання - це когнітивне упередження, коли людина після дорогої покупки не бачить її недоліків, щоб виправдати придбання.

Література

Посилання 
 Раціоналізатор  //